Cap Saint-Vincent (en , en ) peut faire référence à plusieurs caps nommés en l'honneur de  :
 Cap Saint-Vincent, au sud-est de la grande île de la Terre de Feu, Argentine ;
 Cap Saint-Vincent (Madagascar)
 Cap Saint-Vincent, dans l'Algarve, au Portugal ;
 Cap Saint-Vincent, sur la planète Mars.

Voir aussi